Termin malonat dekarboksilaza ima više značenja.

 Biotin-nezavisna malonatna dekarboksilaza, enzim
 Biotin-zavisna malonatna dekarboksilaza, enzim